Kasteel van Leut
Kasteel Vilain XIIII (Wetteren)